A 2004-es brit F3-as bajnokság volt a sorozat ötvennegyedik kiírása. A szezon április 3-án kezdődött a Donington Parkban és október 3-án ért véget Brands Hatch-ben.

A bajnokság győztese Nelsinho Piquet lett.

Versenyzők, csapatok 

A „Scolarship” elnevezésű kategóriában a régebbi fejlesztésű autókkal indulók vehettek részt. A meghívott versenyzők nem kaphattak pontokat, bármilyen eredményt értek is el.

Versenynaptár

A bajnokság végeredménye

Scolarship

Források

Fordítás

Külső hivatkozások 
 A sorozat hivatalos honlapja

Brit F3 szezonok
F